Błękitni (zespół muzyczny)
 Błękitni Kielce
 Błękitni Kielce (boks)
 Błękitni Kielce (piłka nożna)
 Błękitni Orneta
 Błękitni Raciąż
 Błękitni Ropczyce